Бенкен:

Топонимы 
Бенкен — коммуна в Швейцарии, в кантоне Цюрих.
Бенкен — коммуна в Швейцарии, в кантоне Санкт-Галлен.

Персоналии 
 Роберт Бенкен — американский астронавт НАСА, подполковник ВВС.
 Герман Бенкен (1896 — 1952) — немецкий историк искусства.